Дорман — прізвище. Відомі носії:

 Дорман Веніамін Давидович (1927, Одеса — 1988, Москва) — радянський кінорежисер і кіносценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1976).
 Дорман Олег Веніамінович (нар. 1967, Москва) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, перекладач.
 Сем Дорман (, нар. 1991) — американський стрибун у воду, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.

Див. також 
 Дорман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. 

прізвища